Métro Paris 14